Die Liste der größten Roheisenerzeuger zeigt mit der Volksrepublik China 700,7 Millionen Tonnen (56,9 Prozent) das im Jahr 2016 bei weitem bedeutendste Herstellerland für Roheisen, gefolgt von Japan 80,2 Millionen Tonnen (6,5 Prozent) und Indien 77,2 Millionen Tonnen (6,3 Prozent). Die drei Staaten hatten zusammen einen Anteil von 69,7 Prozent an der Weltproduktion von 1231,0 Millionen Tonnen. In Europa waren weitere wichtige Produzenten die Ukraine, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. 

Weltweit wurden 2011 etwa 2,8 Milliarden Tonnen Eisenerz abgebaut. Die bedeutendsten Eisenerzlieferanten waren die Volksrepublik China, Australien, Brasilien, Indien und Russland. Zusammen hatten sie einen Anteil von 82,5 Prozent an der Weltförderung. Aus dem Eisenerz wurden neben dem Roheisen auch 63,5 Millionen Tonnen Eisenschwamm gewonnen. Zusätzlich wird aus Schrott noch neues Eisen hergestellt.

Eisen ist technisch gesehen für die Herstellung von Stahl sehr bedeutsam. Stähle sind Legierungen des Eisens, die beim Vermischen (Legieren) mit anderen Metallen und auch Nichtmetallen (insbesondere Kohlenstoff) entstehen. Eisen ist mit 95 Prozent Gewichtsanteil an genutzten Metallen das weltweit meistverwendete. Der Grund dafür liegt in seiner weiten Verfügbarkeit, welche es recht preiswert macht, sowie in der erreichten hervorragenden Festigkeit und Zähigkeit beim Eingehen von Legierungen mit anderen Metallen wie Chrom, Molybdän und Nickel, die es für viele Bereiche in der Technik zu einem Spezialwerkstoff macht. Eisen wird unter anderem bei der Herstellung von Autos, Schiffen und im Hochhausbau (Stahlbeton) eingesetzt.

Produktion

Nach Ländern 
Alle Zahlen – außer Angaben für 1928 – beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Die drei führenden Produktionsländer

Weltproduktion 
Die folgende Tabelle zeigt die weltweite Produktion von Roheisen in Millionen Tonnen.

Siehe auch 
Liste der größten Eisenerzförderer
Stahl/Tabellen und Grafiken

Literatur 
Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.

Weblinks 
 World Steel Association
 U.S. Geological Survey
 British Geological Survey
 Index Mundi

Einzelnachweise 

!Roheisenerzeuger, Liste
Roheisenerzeuger
Roheisenerzeuger, grosste